В парному жіночому розряді тенісного турніру Hong Kong Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Гана Мандлікова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Енн Сміт 6-4, 7-5.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (чемпіонки)

 Андреа Джегер /  Регіна Маршикова (1-ше коло)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Hong Kong Open (теніс)
Тур WTA 1980